37-й отдельный истребительный противотанковый батальон 42-й, 55-й, 67-й и 2-й ударной армий (37 ОИПТБ, по не подтверженным другими источниками сведениям - 37 ИПТАБ) - истребительно-противотанковая часть СССР в годы Великой Отечественной войны.

Боевой путь 
Батальон сформирован 30 августа 1942 года, путём переименования 2-го отдельного истребительного противотанкового батальона 42-й Армии. 

С 12 января 1943 года батальон участвует в операции «Искра». Придан 268-й стрелковой дивизии для усиления её артиллерийской группы. 

С 17 по 28 января 1943 года действует совместно со 102-й отдельной стрелковой бригадой, блокирующей 1-й, 2-й Городки Невдубстроя и 8-ю ГЭС. 

В марте 1943 года участвует в операции 55-й армии по уничтожению противника в районе Красный Бор, поддерживает наступление 123-й стрелковой дивизии. 

В июле 1943 года находится в составе артиллерии 67-й армии при Синявинско-Мгинской операции. 

Батальон расформирован 25 октября 1943 года.

Командиры 
По данным из наградных документов, командирами батальона были - майор Григорьев Павел Семёнович, майор Небосько Трифон Иванович и майор Громовой Адольф Иванович (на 30 июля 1943 года).

Подчинение

Примечания 

Ленинградский фронт